Menidia Bonaparte, 1836 é um género de pequenos peixes costeiros com distribuição natural nas águas salobras, marinhas e doces das costas atlânticas da América do Norte e da América Central. A espécie M. clarkhubbsi é constituída exclusivamente por espécimes do sexo feminino, reproduzindo-se partenogenicamente. A espécie é conhecida no registo fóssil desde o Plioceno.

Espécies
O género Menidia inclui as seguintes espécies validamente descritas:
 Menidia beryllina (Cope, 1867)
 Menidia clarkhubbsi A. A. Echelle & Mosier, 1982
 Menidia colei C. L. Hubbs, 1936
 Menidia conchorum Hildebrand & Ginsburg, 1927
 Menidia extensa C. L. Hubbs & Raney, 1946
 Menidia menidia (Linnaeus, 1766)
 Menidia peninsulae (Goode & T. H. Bean, 1879)

A informação constante da base de dados taxonómicos Catalogue of Life permite a elaboração do seguinte cladograma:

Referências

 
 Echelle, Anthony A. and Doyle T. Mosier, "Menidia clarkhubbsi, n. sp. (Pisces: Atherinidae), an All-Female Species." Copeia, Vol. 1982, No. 3 (Aug. 10, 1982), pp. 533–540

Atherinopsidae